Передє́лки () — назва населених пунктів у Росії:

 Передєлки — село в Ферзиковському районі Калузької області.
 Передєлки — село в Одинцовському районі Московської області.